Carlos Tapia puede referirse a:
Carlos Daniel Tapia, futbolista argentino.
Carlos Tapia García, político peruano.